Plaatsen in de Verenigde Staten:
Danville (Arkansas)
Danville (Californië)
Danville (Georgia)
Danville (Illinois)
Danville (Indiana)
Danville (Iowa)
Danville (Kansas)
Danville (Kentucky)
Danville (Ohio)
Danville (Pennsylvania)
Danville (Vermont) 
Danville (Virginia)
Danville (West Virginia)